«Зодчие нашего города» — популярная книжная серия, выпускавшаяся издательством «Лениздат» (Ленинград) с 1971 до 1991 года. Книги серии были посвящены жизни и деятельности архитекторов, внёсших серьёзный вклад в формирование архитектурного облика Санкт-Петербурга за всё время его существования. Творчество многих зодчих впервые стало объектом монографического исследования (книги о М. Земцове, А. Ринальди, А. Штакеншнейдере и др.). Отмечают большое значение этой серии для возрождения «духа Петербурга» в позднесоветскую эпоху.

Книги серии издавались в бумажной обложке, имели уменьшенный формат и массовые тиражи. Тем не менее, они быстро становились дефицитом, «за этими тоненькими книжечками малого формата охотились, их доставали». Выявлено 28 книг этой серии. В 1991 году серия прекратила своё существование «по не зависящим от издательства и авторского коллектива обстоятельствам». Своеобразным итогом серии стал выпуск в 1997—2000 году трёхтомника «Зодчие Санкт-Петербурга».

С 1999 года издательство «Белое и чёрное» (Санкт-Петербург) стало издавать серию «Архитекторы Санкт-Петербурга», призванную «заполнить пробелы» в истории архитектуры Петербурга и посвящённую зодчим, не вошедшим в предыдущие серийные издания.

Список книг серии по годам 

1971
 Лисаевич И. И. Первый архитектор Петербурга. [Доменико Трезини]. — Л., 1971. — 120 с.
 Лисовский В. Г. Андрей Воронихин. — Л., 1971. — 144 с.
 Никулина Н. И. Николай Львов. — Л., 1971.

1975
 Иогансен М. В. Михаил Земцов. — Л., 1975. — 144 с.

1976
 Козьмян Г. К. Ф.-Б. Растрелли. — Л., 1976. — 200 с.
 Кючарианц Д. А. Антонио Ринальди. — Л., 1976. — 200 с.

1977
 Коршунова М. Ф. Джакомо Кваренги. — Л., 1977. — 168 с.

1978
 Петрова Т. А. Андрей Штакеншнейдер. — Л., 1978. — 184 с.
 Славина Т. А. Владимир Щуко. — Л., 1978. — 136 с. — 40 000 экз.
 Тарановская М. З. Карл Росси. — Л., 1978. — 216 с.

1979
 Ротач А. Л., Чеканова О. А. Монферран. — Л., 1979.
 Лисовский В. Г. Иван Фомин. — Л., 1979.

1980
 Оль Г. А. Александр Никольский. — Л., 1980.

1981
 Шуйский В. К. Тома де Томон. — Л., 1981.

1982
 Кючарианц Д. А. Иван Старов. — Л., 1982.
 Славина Т. А. Константин Тон. — Л., 1982.

1983
 Оль Г. А. Александр Брюллов. — Л., 1983. — 152 с.
 Петров А. Н. Савва Чевакинский. — Л., 1983.

1984
 Тыжненко Т. Е. Максимилиан Месмахер. — Л., 1984.

1986
 Лисаевич И. И. Доменико Трезини. — Л., 1986. — 224 с.
 Шуйский В. К. Винченцо Бренна. — Л., 1986. — 200 с.

1987
 Исаченко В. Г., Оль Г. А. Фёдор Лидваль. — Л., 1987. — 96 с.
 Козьмян Г. К. Чарлз Камерон. — Л., 1987.

1988
 Коршунова М. Ф. Юрий Фельтен. — Л., 1988.

1989
 Шуйский В. К. Андреян Захаров. — Л., 1989.

1990
 Александрова Л. Б. Луиджи Руска. — Л., 1990. — 160 с.
 Тыжненко Т. Е. Василий Стасов. — Л., 1990. — 192 с.

1991
 Николаева Т. И. Виктор Шретер. — Л., 1991. — 240 с.
 Суздалева Т. Э. Ной Троцкий. — Л., 1991.

Список книг серии по названиям 
 Винченцо БРЕННА / В. К. Шуйский. — 1986.
 Александр БРЮЛЛОВ / Г. А. Оль. — 1983.
 Андрей ВОРОНИХИН / В. Г. Лисовский. — 1971.
 Андреян ЗАХАРОВ / В. К. Шуйский. — 1989.
 Михаил ЗЕМЦОВ / М. В. Иогансен. — 1975.
 Чарлз КАМЕРОН / Г. К. Козьмян. — 1987.
 Джакомо КВАРЕНГИ / М. Ф. Коршунова. — 1977.
 Фёдор ЛИДВАЛЬ / В. Г. Исаченко, Г. А. Оль. — 1987.
 Николай ЛЬВОВ / Н. И. Никулина. — 1971.
 Максимилиан МЕСМАХЕР / Т. Е. Тыжненко. — 1984.
 МОНФЕРРАН / А. Л. Ротач, О. А. Чеканова. — 1979.
 Александр НИКОЛЬСКИЙ / Г. А. Оль. — 1980.
 Ф.-Б. РАСТРЕЛЛИ / Г. К. Козьмян. — 1976.
 Антонио РИНАЛЬДИ / Д. А. Кючарианц. — 1976.
 Карл РОССИ / М. З. Тарановская. — 1978.
 Луиджи РУСКА / Л. Б. Александрова. — 1990.
 Иван СТАРОВ / Д. А. Кючарианц. — 1982.
 Василий СТАСОВ / Т. Е. Тыжненко. — 1990.
 Тома де ТОМОН / В. К. Шуйский. — 1981.
 Константин ТОН / Т. А. Славина. — 1982.
 Доменико ТРЕЗИНИ. Первый архитектор Петербурга. / И. И. Лисаевич. — 1971/1; 1986/2.
 Н. А. ТРОЦКИЙ / Т. Э. Суздалева. — 1991.
 Юрий ФЕЛЬТЕН / М. Ф. Коршунова. — 1988.
 И. А. ФОМИН / В. Г. Лисовский. — 1979.
 Савва ЧЕВАКИНСКИЙ / А. Н. Петров. — 1983.
 Виктор ШРЕТЕР / Т. И. Николаева. — 1991.
 Андрей ШТАКЕНШНЕЙДЕР / Т. А. Петрова. — 1978.
 Владимир ЩУКО / Т. А. Славина. — 1978.

Список авторов книжной серии 
 Александрова, Людмила Борисовна
 Иогансен, Марина Викторовна
 Исаченко, Валерий Григорьевич
 Козьмян, Галина Кузьминична
 Коршунова, Милица Филипповна
 Кючарианц, Джульетта Артуровна
 Лисаевич, Ирина Игнатьевна
 Лисовский, Владимир Григорьевич
 Николаева, Тамара Ивановна
 Никулина, Наталия Ивановна
 Оль, Галина Андреевна
 Петров, Анатолий Николаевич
 Петрова, Татьяна Александровна
 Ротач, Александр Лукич
 Славина, Татьяна Андреевна
 Суздалева, Татьяна Эльвивна
 Тарановская, Марианна Зеноновна
 Тыжненко, Татьяна Евгеньевна
 Чеканова, Ольга Александровна
 Шуйский, Валерий Константинович

См. также 
 Мастера русской архитектуры
 Мастера архитектуры
 Архитекторы Санкт-Петербурга
 Архитектурно-художественные памятники городов СССР
 Памятники городов России

Примечания

Литература

Ссылки 
 Книги серии в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева
 Книги серии в Нижегородской фундаментальной библиотеке

Книжные серии
Списки биографий
Книги по архитектуре России
История архитектуры
Архитектура Санкт-Петербурга
Книги Лениздата